S13 (Georgië) - hoofdweg in Georgië
 S13 (classificatie) - classificatie gebruikt door het Internationaal Paralympisch Comité voor zwemwedstrijden
 S13 (Sovjet-Unie) - duikboot van de Sovjet-Unie
 USS S-13 (SS-118) - duikboot van de Verenigde Staten
 Fokker S-13 - trainingsvliegtuig